Injecció o funció injectiva
 Injecció (medicina)
 Injecció intramuscular, forma d'administració en la qual el medicament s'injecta dins del múscul 
 Injecció letal, mètode d'execució que consisteix a injectar per via intravenosa una combinació de productes tòxics
 Injecció de combustible, sistema d'alimentació de motors de combustió interna, alternatiu al carburador en els motors d'explosió
 Injecció indirecta
 Injecció directa 
 Injecció electrònica 
 Injecció de polímers o emmotllament per injecció, procés que introdueix un polímer en estat fos en un motlle 
 Injecció SQL mètode d'infiltració de codi intrús que utilitza un error del programari present en una aplicació en el nivell de validació de les entrades per a poder fer consultes a una base de dades
 Injecció translunar, maniobra de propulsió mitjançant la qual s'ubica una aeronau en la trajectòria amb què arribarà a la Lluna
 Impressora d'injecció